

Teste di serie

  Magdaléna Rybáriková  (ultimo turno)
  Kurumi Nara (ultimo turno)
  Kirsten Flipkens (qualificata)
  Lauren Davis (ultimo turno)

  Mónica Puig (secondo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
  Kiki Bertens (qualificata)

Qualificate 

  Naomi Broady
  Tamira Paszek

  Kirsten Flipkens
  Kiki Bertens

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2016
WTA Tour 2016